E14 eller e14 har flere betydninger:
 Europavej E14
 E14-sokkel
 E-14 - MIT Media Lab